

Toponymie 
Sona, commune du Burkina Faso.
 Sona, Commune d'Italie de la province de Vérone en Vénétie.
District de Soná, au Panama. 
, localité du district de Soná dans la province de Veraguas au Panama.

Autres 
Sona, quarante-quatrième épisode du feuilleton télévisé Prison Break.
Sona, autre nom de Chandra le dieu de la lune.
Sona, personnage du jeu vidéo League of Legends